Обитель страха () — японский фильм ужасов 2001 года режиссёра Тэна Симоямы.
 Обитель страха () — американский фильм ужасов 2018 года режиссера Эмми Тамми.